Sallenave peut représenter :

Patronyme 
 Danièle Sallenave (née en 1940), un écrivain français, lauréate du Prix Renaudot en 1980 pour "les portes de Gubbio".
 Henri Sallenave (1881-1953), un aviateur français
 Louis Sallenave (1888-1981), un homme politique français.
 Pierre Sallenave (1920-1983), un homme politique français.

Homonymie de patronyme